Butcher veut dire boucher en français.

 Abdullah the Butcher (né en 1941), catcheur canadien
 Adam Butcher (né en 1988), acteur canadien
 Garth Butcher (né en 1963), joueur de hockey sur glace
 Jim Butcher (né en 1971), écrivain américain
 John Butcher (né en 1933), mathématicien et informaticien néo-zélandais.
 Kasan Butcher (né en 1973), scénariste et producteur américain
 Paul Butcher (né en 1994), acteur américain
 Samuel Butcher (évêque) (né en 1811), évêque irlandais auteur d'une méthode de calcul de la date de Pâques
 Susan Butcher (1954-2006), musher américaine
 Terry Butcher (né en 1958), footballeur

Films
 2006 : Butcher : La Légende de Victor Crowley, film d'horreur
 2010 : Butcher 2, film d'horreur
 The Butcher, films de 2007, 2009 et 2012

En musique
 Mad Butcher
 The butcher du groupe Radiohead
 The Butcher Boy
 Comatose Bunny Butcher
 Sons of Butcher
 The Butcher and the Butterfly

Jeu vidéo
 The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Patronyme anglais